Монтия ключевая, или Монция ключевая () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Растение имеет стебли длиной от 1 до 30 см, распростёртые по земле, иногда плавающие. Время цветения — июль-август. Плоды — 1—2 мм..

Распространение 
Растение широко распространено в Северной Америке и Евразии, встречается также на западе Южной Америки, в Африке, Австралии и Новой Зеландии. Растёт в регионах с различным климатом, от влажных тропиков до Арктики.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Flora of North America
 Фотогалерея

Монтиевые
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки